Станешти има више значења:

 Станешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Станешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Станешти (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Станешти (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Станешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Станешти (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Станешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Станешти (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Станешти (Горж), општина у округу Горж у Румунији
 Општина Станешти (Валча), општина у округу Валча у Румунији
 Општина Станешти (Ђурђу), општина у округу Ђурђу у Румунији